Franco Laner – architetto italiano
 Simon Laner – calciatore italiano